Il termine Pulo può riferirsi a:
Pulo di Altamura – dolina carsica situata nel territorio di Altamura.
Pulo di Molfetta – dolina carsica situata nel territorio di Molfetta
Pulicchio di Gravina – dolina carsica situata nel territorio di Gravina in Puglia.
Pulicchio di Toritto – dolina carsica di piccole dimensioni situata nel territorio di Toritto.